Авиацио́нная:

 Авиационная — микрорайон города Домодедово Московской области.
 Авиационная — железнодорожная станция и пассажирская платформа Павелецкого направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги.

См. также 
 Авиационная улица